ASA eller asa har flere betydninger:
 Acetylsalicylsyre
 Et udtryk for fotografisk films hastighed (måleenhed) defineret af det tidligere American Standards Association. Nu erstattet af ISO, der har samme enhed.
 ASA Film
 Arbejder Sport Aarhus fod- og håndboldklub i Aarhus
 Cisco Systems ASA firewall linje
 Asa (navn) - drengenavn og pigenavn
 Asa (Iran) - i South Khorasan Province
 Asa (Nigeria) - i Kwara State
 Forkortelse for den den norske selskabsform "Allmennaksjeselskap" (svarende til det danske Aktieselskab), anvendes på samme måde som på danske "A/S", eksempelvis Statoil ASA.
 Acoustical Society of America
 American Standards Association - fra 1966 United States of America Standards Institute (USASI) - og senere i 1969 American National Standards Institute (ANSI).

Se også 
 Asathor eller Asator
 Asatro